Gregorianisch steht für
 Gregorianischer Choral, einen nach Papst Gregor I. benannten liturgischen Gesang der römisch-katholischen Kirche
 Gregorianischer Kalender, der nach Papst Gregor XIII. benannte reformierte Sonnenkalender
 Gregorianische Reformen, die nach Papst Gregor VII. benannte kirchliche Reformbewegung des 11. und 12. Jahrhunderts
 Gregorianische Semiologie, die  Lehre von den Neumenzeichen zur Interpretation des Gregorianischen Chorals
Siehe auch:
 Gregorianische Messe